Артёмовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Современные
 Артёмовская волость (Псковская область) — муниципальное образование (сельское поселение) в Невельском районе Псковской области

 Исторические
 Артёмовская волость (Миусский округ) — в составе Миусского, затем Таганрогского округа Области Войска Донского.